Враг:
 Враг () — тот, кто находится в состоянии вражды с кем-либо.
 Враг — в некоторых уездах Вятской, Казанской и Нижегородской губерний России название оврага.

Фильмы 
 «» () — американский фильм 1927 года.
 «» () — американский фильм 1979 года.
 «Враг» () — индийский фильм 1990 года.
 «» () — американский фильм 2001 года.
 «Враг» () — венесуэльский фильм 2008 года.
 «Враг» () — сербский фильм 2011 года.
 «Враг» () — канадский фильм 2013 года.

Географические объекты 
 Враг — озеро в Праге.

Литература 
 «Враг» (, другое название — «Джек Ричер, или Враг») — роман английского писателя Ли Чайлда.
 «Враг» () — рассказ Эриха Мария Ремарка.

См. также 
 Враг мой
 Враг народа (значения)